Alzamora ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Vargas Alzamora (1922–2000), peruanischer Geistlicher, Erzbischof von Lima und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Emilio Alzamora (* 1973), spanischer Motorradrennfahrer
 Hernán Alzamora (1927–2018), peruanischer Hürdensprinter
 Mateo Alzamora, Pfarrer aus Pollença, Kanoniker, Verwalter des Santuari de Sant Salvador 
 Miguel Alzamora (* 1974), spanischer Radrennfahrer
 Oscar Julio Alzamora Revoredo (1929–1999), peruanischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Lima
 Sebastià Alzamora i Martín (* 1972), katalanischer Schriftsteller und Verleger